Sono diversi i castelli italiani dal nome Castel Torre.

Castel Torre a Merano (BZ)
Castel Torre a Monguelfo (BZ)
Castel Torre a Nova Ponente (BZ)
Castel Torre a Mezzolombardo (TN)